

Personnalités 

 Daniel Lacambre, directeur de la photographie ;
 Félix Lacambre (1921-2007), journaliste de La Croix, président de l'Action catholique ouvrière ;
 Geneviève Lacambre (née en 1937), conservatrice du patrimoine ;
 Valentin Lacambre (1966), cofondateur de Gandi, personnalité de l'internet libre.